Berlingo steht für:
 Berlingo (Lombardei), Ort in der Provinz Brescia, Italien
 Citroën Berlingo, Automodell der Marke Citroën